Obszary to:
 liczba mnoga od słowa obszar
 dzielnica Bielska-Białej
 dzielnica Radlina